Christian Colberg ist der Name folgender Personen:

* Christian Colberg (Fotograf) (1859–1911), deutscher Fotograf
 Christian Colberg (Musiker) (* 1968), US-amerikanischer Violinist, Komponist und Dirigent